Freischwimmer steht für:

 ein Schwimmabzeichen
 Freischwimmer (Film), deutscher Kinofilm von Andreas Kleinert (2007)
 Tatort: Freischwimmer, deutscher TV-Krimi von Helmut Metzger (2005)
 Die Freischwimmerin, österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Holger Barthel (2014)
Siehe auch:
 Freie Schwimmer